Królowa serc – wenezuelska telenowela z 1998 roku
 Królowa serc – amerykańska telenowela z 2014 roku